Patu de Rosemont est le patronyme de plusieurs personnalités françaises actives sur l'île de La Réunion, dans le sud-ouest de l'océan Indien :
 Jean-Joseph Patu de Rosemont, peintre (1767-1818) ;
 Amédée Patu de Rosemont, fils du précédent, peintre (1791-1810) ;
 Aristide Patu de Rosemont, fils de Jean-Joseph et frère du précédent, homme politique (1800-1867).